Це список країн за виробництвом овочів у 2020 році на основі корпоративної статистичної бази даних Продовольчої та сільськогосподарської організації. Загальне світове виробництво овочів у 2020 році становило 1 148 446 252 метричних тонн.
метричних тонн. Обсяг виробництва овочів у 1961 році склав 198 млн. тонн.

Виробництво за країнами
Таблиця показує країни з найбільшим виробництвом овочів (салат, сочевиця, квасоля, цибуля, нут, бобові, баклажани, цвітна капуста, брокколі, шпинат, картопля, маніок, соя, морква, огірок, імбир, ріпакове насіння, батат).

Світове виробництво овочів

Примітки 

Сільське господарство за країною
Овочі